Энрико Мария Салерно (; 18 сентября 1926, Милан — 28 февраля 1994, Рим) — итальянский актёр театра и кино.

Биография 
Салерно часто играл роли полицейских в детективных фильмах, а также в кинокомедиях. Он сотрудничал с такими режиссёрами, как Дино Ризи, Роберто Росселлини, Валерио Дзурлини, Флорестано Ванчини, Дарио Ардженто, Марио Моничелли и Луиджи Коменчини. Универсальный и талантливый актёр, он играл в разных жанрах, от комедии до романтической драмы.

Салерно считается одним из главных исполнителей в итальянском театре и находился в ряду с такими актёрами, как Витторио Гассман, Джорджио Альбертацци, Кармело Бене. Также актер играл по произведениям: Уильяма Шекспира, Луиджи Пиранделло, Витторио Альфьери, Эдуардо де Филиппо, Джорджа Бернарда Шоу, Мольера, Карло Гольдони и Жана Кокто.

Умер от рака легких.

Фильмография 
Режиссёр

 1970 — Неизвестный венецианец / Anonimo Veneziano 
 1973 — Cari genitori 
 1978 — Эвтаназия любви / Eutanasia di un amore

Актёр

 1952 — Торговля белыми женщинами / La tratta delle bianche 
 1959 — Жестокое лето / Estate violenta
 1960 — Долгая ночь сорок третьего года / La lunga notte del '43 (по Джорджо Бассани)
 1960 — В Риме была ночь / Era notte a Roma

 1965 — Пляжный зонт / L'ombrellone

 1973 — Хирурги — мафия в белом / Bisturi, la mafia bianca  
 1988 — Хитрец / Хитрая лиса / Il volpone

Примечания

Ссылки 

Актёры театра Италии
Умершие от рака лёгкого
Лауреаты премии «Серебряная лента»
Киноактёры Италии